Henrik Fisker kan henvise til flere artikler

 Henrik Fisker (designer) (født 1963) - dansk bildesigner
 Henrik Fisker (søofficer) (1720-1797) - dansk søofficer
 Lorentz Henrik Fisker (1753-1819) - dansk søofficer